Список всех описанных видов пауков семейства Senoculidae на 29 сентября 2015 года.

Senoculus
Senoculus Taczanowski, 1872
 Senoculus albidus (F. O. P.-Cambridge, 1897) — Бразилия
 Senoculus barroanus Chickering, 1941 — Панама
 Senoculus bucolicus Chickering, 1941 — Панама
 Senoculus cambridgei Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus canaliculatus F. O. P.-Cambridge, 1902 — от Мексики до Панамы
 Senoculus carminatus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus darwini (Holmberg, 1883) — Аргентина
 Senoculus fimbriatus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus gracilis (Keyserling, 1879) — от Гайаны до Аргентины
 Senoculus guianensis Caporiacco, 1947 — Гайана
 Senoculus iricolor (Simon, 1880) — Бразилия
 Senoculus maronicus Taczanowski, 1872 — Французская Гвиана
 Senoculus minutus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus monastoides (O. P.-Cambridge, 1873) — Бразилия
 Senoculus nigropurpureus Mello-Leitao, 1927 — Парагвай
 Senoculus penicillatus Mello-Leitao, 1927 — Тринидад, Бразилия, Парагвай
 Senoculus planus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus plumosus (Simon, 1880) — Бразилия
 Senoculus prolatus (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика, Гватемала
 Senoculus proximus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus purpureus (Simon, 1880) — от Панамы до Аргентины
 Senoculus robustus Chickering, 1941 — Панама
 Senoculus rubicundus Chickering, 1953 — Панама
 Senoculus rubromaculatus Keyserling, 1879 — Перу
 Senoculus ruficapillus (Simon, 1880) — Бразилия
 Senoculus scalarum Schiapelli & Gerschman, 1958 — Аргентина
 Senoculus silvaticus Chickering, 1941 — Панама
 Senoculus tigrinus Chickering, 1941 — Панама
 Senoculus uncatus Mello-Leitao, 1927 — Бразилия
 Senoculus wiedenmeyeri Schenkel, 1953 — Венесуэла
 Senoculus zeteki Chickering, 1953 — Панама

Примечания

  (2016): The world spider catalog, version 17.0 American Museum of Natural History. 

S